José González puà riferirsi a:

 José González (1906-1997) nuotatore spagnolo
 José González (1914-?) – cestista cileno
 José Froilán González (1922-2013) – pilota automobilistico argentino
 José Luis González (1942-1995) – calciatore messicano
 José Huertas González (n. 1946) – wrestler e politico portoricano noto con il ring name Invader I
 José Martínez González (1953-1981) – calciatore messicano
 José González Ganoza (1954-1987) – calciatore peruviano
 José Luis González Vázquez (n. 1964) – calciatore spagnolo
 José Jaime González (n. 1968) – ciclista su strada colombiano
 José González (1977-vivente) nuotatore portoricano
 José González (1978-vivente) – musicista svedese